Бригер () — фамилия.

  (1832–1912) — саксонско-тюрингский поэт.
 Бригер, Александр Михайлович (1861—1931) — генерал-лейтенант Русского Императорского флота, участник Белого движения.
 Бригер, Людвиг (1849—1919) — немецкий медик и химик; профессор Берлинского университета. 
 Бригер, Теодор (1842—1915) — протестантский богослов.

Примечания